Robert Redfield ist der Name folgender Personen:

* Robert Redfield (Ethnologe) (1897–1958), US-amerikanischer Ethnologe
 Robert Redfield (Mediziner) (* 1951), US-amerikanischer Virologe